Il toponimo Ruhango può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Ruhango – settore del distretto omonimo
Ruhango – settore del Distretto di Rutsiro